

517001–517100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 517001 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 517002 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 517003 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 517004 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#FA8072
| 517005 || || 11 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 517006 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 517007 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 517008 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 517009 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 517010 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 517011 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 517012 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 517013 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 517014 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 517015 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 517016 || || 15 d'octubre de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 517017 || || 15 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 517018 || || 25 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 517019 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 517020 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 517021 || || 10 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 517022 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 517023 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 517024 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 517025 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 517026 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 517027 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 517028 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 517029 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 517030 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 517031 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 517032 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 517033 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 517034 || || 22 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#FA8072
| 517035 || || 13 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 517036 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 517037 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 517038 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 517039 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 517040 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 517041 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 517042 || || 22 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 517043 || || 29 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 517044 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 517045 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#FFC2E0
| 517046 || || 7 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 517047 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 517048 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 517049 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 517050 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 517051 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 517052 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 517053 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 517054 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 517055 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 517056 || || 9 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 517057 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 517058 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 517059 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 517060 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 517061 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 517062 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 517063 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#FA8072
| 517064 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 517065 || || 29 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 517066 || || 31 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 517067 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 517068 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 517069 || || 7 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 517070 || || 26 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 517071 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 517072 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 517073 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 517074 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 517075 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 517076 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 517077 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 517078 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 517079 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 517080 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 517081 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 517082 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 517083 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 517084 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 517085 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 517086 || || 23 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 517087 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 517088 || || 8 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 517089 || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 517090 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 517091 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 517092 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 517093 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 517094 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 517095 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 517096 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 517097 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 517098 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 517099 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 517100 || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

517101–517200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 517101 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 517102 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#FFC2E0
| 517103 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 517104 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 517105 || || 11 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 517106 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 517107 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 517108 || || 5 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 517109 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 517110 || || 31 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 517111 || || 18 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 517112 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 517113 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 517114 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 517115 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 517116 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 517117 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 517118 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 517119 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 517120 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 517121 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 517122 || || 10 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 517123 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 517124 || || 10 d'abril de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 517125 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 517126 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 517127 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 517128 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 517129 || || 6 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 517130 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 517131 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 517132 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 517133 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 517134 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 517135 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 517136 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 517137 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#FA8072
| 517138 || || 19 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 517139 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 517140 || || 21 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 517141 || || 2 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 517142 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 517143 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 517144 || || 21 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 517145 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 517146 || || 17 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 517147 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 517148 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 517149 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 517150 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 517151 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 517152 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 517153 || || 11 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#FA8072
| 517154 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 517155 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 517156 || || 21 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 517157 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 517158 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#FA8072
| 517159 || || 8 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 517160 || || 13 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 517161 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 517162 || || 30 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 517163 || || 26 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 517164 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 517165 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 517166 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 517167 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 517168 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 517169 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 517170 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 517171 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 517172 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 517173 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 517174 || || 3 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 517175 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 517176 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 517177 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 517178 || || 27 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#FA8072
| 517179 || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 517180 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 517181 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 517182 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 517183 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 517184 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 517185 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 517186 || || 13 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 517187 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 517188 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 517189 || || 5 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 517190 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 517191 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 517192 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 517193 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 517194 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 517195 || || 24 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 517196 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 517197 || || 25 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 517198 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 517199 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 517200 || || 4 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

517201–517300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 517201 || || 6 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 517202 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 517203 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 517204 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 517205 || || 24 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 517206 || || 7 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 517207 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 517208 || || 11 de desembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 517209 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 517210 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 517211 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 517212 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 517213 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 517214 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 517215 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 517216 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 517217 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 517218 || || 17 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 517219 || || 5 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 517220 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 517221 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 517222 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 517223 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 517224 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 517225 || || 20 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 517226 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 517227 || || 21 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 517228 || || 7 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 517229 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 517230 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 517231 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 517232 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 517233 || || 2 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 517234 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 517235 || || 14 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 517236 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 517237 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 517238 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 517239 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 517240 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 517241 || || 20 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 517242 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 517243 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 517244 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 517245 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 517246 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 517247 || || 4 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 517248 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 517249 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 517250 || || 17 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 517251 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 517252 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 517253 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 517254 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 517255 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 517256 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 517257 || || 17 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 517258 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 517259 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 517260 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 517261 || || 7 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 517262 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 517263 || || 11 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 517264 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 517265 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 517266 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 517267 || || 26 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 517268 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 517269 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 517270 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 517271 || || 20 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 517272 || || 6 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 517273 || || 23 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 517274 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 517275 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 517276 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 517277 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 517278 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 517279 || || 4 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 517280 || || 23 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 517281 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 517282 || || 9 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 517283 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 517284 || || 25 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 517285 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 517286 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 517287 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 517288 || || 21 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 517289 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 517290 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 517291 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 517292 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 517293 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 517294 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 517295 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 517296 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 517297 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 517298 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 517299 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 517300 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

517301–517400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 517301 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 517302 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 517303 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 517304 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 517305 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 517306 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 517307 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 517308 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 517309 || || 20 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 517310 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 517311 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 517312 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 517313 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 517314 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 517315 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 517316 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 517317 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 517318 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 517319 || || 28 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 517320 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 517321 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 517322 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 517323 || || 2 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 517324 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 517325 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 517326 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 517327 || || 20 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 517328 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 517329 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 517330 || || 5 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 517331 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 517332 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 517333 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 517334 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 517335 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 517336 || || 4 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 517337 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 517338 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 517339 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 517340 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 517341 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 517342 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 517343 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 517344 || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 517345 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 517346 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 517347 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 517348 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 517349 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 517350 || || 22 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 517351 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 517352 || || 10 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 517353 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 517354 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 517355 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 517356 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 517357 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 517358 || || 4 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 517359 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 517360 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 517361 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#FA8072
| 517362 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 517363 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 517364 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 517365 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 517366 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 517367 || || 11 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 517368 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 517369 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 517370 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 517371 || || 4 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 517372 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 517373 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 517374 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 517375 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 517376 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 517377 || || 6 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 517378 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 517379 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 517380 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 517381 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 517382 || || 24 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 517383 || || 17 de maig de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 517384 || || 30 d'abril de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 517385 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 517386 || || 23 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 517387 || || 23 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 517388 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 517389 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 517390 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 517391 || || 28 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 517392 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 517393 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 517394 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 517395 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 517396 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 517397 || || 20 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 517398 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 517399 || || 5 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 517400 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

517401–517500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 517401 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 517402 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 517403 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 517404 || || 2 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 517405 || || 2 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 517406 || || 5 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 517407 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 517408 || || 27 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 517409 || || 27 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 517410 || || 4 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 517411 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 517412 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 517413 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 517414 || || 10 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 517415 || || 20 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 517416 || || 5 de juny de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 517417 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 517418 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 517419 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 517420 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 517421 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 517422 || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 517423 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 517424 || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 517425 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 517426 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 517427 || || 23 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 517428 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 517429 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 517430 || || 24 de juny de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 517431 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 517432 || || 1 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 517433 || || 6 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 517434 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 517435 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 517436 || || 25 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 517437 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 517438 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 517439 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 517440 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 517441 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 517442 || || 18 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 517443 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 517444 || || 12 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 517445 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 517446 || || 29 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 517447 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 517448 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 517449 || || 2 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 517450 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 517451 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 517452 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 517453 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 517454 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 517455 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 517456 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 517457 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 517458 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 517459 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 517460 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 517461 || || 12 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 517462 || || 28 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 517463 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 517464 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 517465 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 517466 || || 14 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 517467 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 517468 || || 11 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 517469 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 517470 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 517471 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 517472 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 517473 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 517474 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 517475 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 517476 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 517477 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 517478 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 517479 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 517480 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 517481 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 517482 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 517483 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 517484 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 517485 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 517486 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 517487 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 517488 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 517489 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 517490 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 517491 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 517492 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 517493 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 517494 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 517495 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 517496 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 517497 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 517498 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 517499 || || 30 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 517500 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

517501–517600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 517501 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 517502 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 517503 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 517504 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 517505 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 517506 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 517507 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 517508 || || 17 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 517509 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 517510 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 517511 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 517512 || || 23 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 517513 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 517514 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 517515 || || 25 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 517516 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 517517 || || 12 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 517518 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 517519 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 517520 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 517521 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 517522 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 517523 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 517524 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 517525 || || 1 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 517526 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 517527 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 517528 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 517529 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 517530 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 517531 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#FA8072
| 517532 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 517533 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 517534 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 517535 || || 25 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 517536 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 517537 || || 21 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 517538 || || 11 d'agost de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 517539 || || 19 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 517540 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 517541 || || 3 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#FA8072
| 517542 || || 23 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 517543 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 517544 || || 5 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 517545 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 517546 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 517547 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 517548 || || 4 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 517549 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 517550 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 517551 || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 517552 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 517553 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 517554 || || 19 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 517555 || || 29 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 517556 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 517557 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 517558 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 517559 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 517560 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#FA8072
| 517561 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 517562 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 517563 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 517564 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 517565 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 517566 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 517567 || || 3 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 517568 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 517569 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 517570 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 517571 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 517572 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 517573 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#C2FFFF
| 517574 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 517575 || || 2 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 517576 || || 10 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 517577 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 517578 || || 8 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 517579 || || 17 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 517580 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 517581 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 517582 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 517583 || || 23 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 517584 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 517585 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 517586 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 517587 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 517588 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 517589 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 517590 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 517591 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#C2FFFF
| 517592 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 517593 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#C2FFFF
| 517594 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || n.a. ||  —
|-id=595 bgcolor=#C2FFFF
| 517595 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 517596 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 517597 || || 23 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 517598 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 517599 || || 3 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 517600 || || 27 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

517601–517700 

|-bgcolor=#fefefe
| 517601 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 517602 || || 7 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 517603 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 517604 || || 31 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 517605 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 517606 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 517607 || || 28 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 517608 || || 14 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 517609 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 517610 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 517611 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 517612 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 517613 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 517614 || || 23 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 517615 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 517616 || || 28 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 517617 || || 29 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 517618 || || 13 de desembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#C2FFFF
| 517619 || || 4 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 517620 || || 1 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 517621 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 517622 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 517623 || || 30 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 517624 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 517625 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 517626 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 517627 || || 20 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 517628 || || 1 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 517629 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 517630 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 517631 || || 21 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 517632 || || 6 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 517633 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 517634 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 517635 || || 12 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 517636 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 517637 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 517638 || || 31 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 517639 || || 2 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 517640 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 517641 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 517642 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 517643 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 517644 || || 18 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 517645 || || 17 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 517646 || || 19 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 517647 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 517648 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 517649 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 517650 || || 3 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 517651 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 517652 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 517653 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 517654 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 517655 || || 14 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 517656 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 517657 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 517658 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 517659 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 517660 || || 4 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 517661 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 517662 || || 26 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 517663 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 517664 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 517665 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 517666 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 517667 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 517668 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 517669 || || 31 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 517670 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 517671 || || 2 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 517672 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 517673 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 517674 || || 16 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 517675 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 517676 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 517677 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 517678 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 517679 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 517680 || || 7 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#FFC2E0
| 517681 || || 22 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 517682 || || 9 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 517683 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 517684 || || 22 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 517685 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 517686 || || 20 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 517687 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 517688 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 517689 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 517690 || || 26 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 517691 || || 27 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 517692 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 517693 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 517694 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 517695 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 517696 || || 11 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 517697 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 517698 || || 12 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 517699 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 517700 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

517701–517800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 517701 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 517702 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 517703 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 517704 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 517705 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 517706 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 517707 || || 8 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 517708 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 517709 || || 15 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 517710 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 517711 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 517712 || || 6 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 517713 || || 30 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#FA8072
| 517714 || || 15 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 517715 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 517716 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#C2E0FF
| 517717 || || 20 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || centaur? ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 517718 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 517719 || || 1 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 517720 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 517721 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 517722 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 517723 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 517724 || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 517725 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#FA8072
| 517726 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 517727 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 517728 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 517729 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 517730 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 517731 || || 7 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 517732 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 517733 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 517734 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#FA8072
| 517735 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 517736 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 517737 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 517738 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#FA8072
| 517739 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 517740 || || 26 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 517741 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 517742 || || 7 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 517743 || || 19 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 517744 || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 517745 || || 17 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 517746 || || 27 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 517747 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 517748 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 517749 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 517750 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 517751 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 517752 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 517753 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 517754 || || 6 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 517755 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 517756 || || 19 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 517757 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 517758 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 517759 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 517760 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 517761 || || 22 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 517762 || || 13 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 517763 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 517764 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 517765 || || 13 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 517766 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 517767 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 517768 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 517769 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 517770 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 517771 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 517772 || || 15 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 517773 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 517774 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 517775 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 517776 || || 8 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 517777 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 517778 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 517779 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 517780 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 517781 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 517782 || || 3 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 517783 || || 16 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 517784 || || 11 de juny de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 517785 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 517786 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 517787 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 517788 || || 5 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 517789 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 517790 || || 11 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 517791 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 517792 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 517793 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 517794 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 517795 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 517796 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 517797 || || 15 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 517798 || || 28 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 517799 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 517800 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

517801–517900 

|-bgcolor=#fefefe
| 517801 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 517802 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 517803 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 517804 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 517805 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 517806 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 517807 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 517808 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 517809 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 517810 || || 4 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 517811 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 517812 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 517813 || || 21 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 517814 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 517815 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 517816 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 517817 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 517818 || || 4 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 517819 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 517820 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 517821 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 517822 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 517823 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 517824 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 517825 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 517826 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 517827 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 517828 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#FFC2E0
| 517829 || || 8 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 517830 || || 14 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 517831 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 517832 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 517833 || || 23 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 517834 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 517835 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 517836 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 517837 || || 9 de maig de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 517838 || || 28 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 517839 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 517840 || || 27 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 517841 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 517842 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 517843 || || 21 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 517844 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 517845 || || 12 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 517846 || || 11 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 517847 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 517848 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 517849 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 517850 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 517851 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 517852 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 517853 || || 3 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 517854 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 517855 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 517856 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 517857 || || 11 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 517858 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 517859 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 517860 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 517861 || || 27 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 517862 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 517863 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 517864 || || 27 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 517865 || || 8 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 517866 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 517867 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 517868 || || 13 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 517869 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 517870 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 517871 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 517872 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 517873 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 517874 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 517875 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 517876 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 517877 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 517878 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 517879 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 517880 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 517881 || || 22 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 517882 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 517883 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 517884 || || 6 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 517885 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 517886 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 517887 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 517888 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 517889 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 517890 || || 5 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 517891 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 517892 || || 4 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 517893 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 517894 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 517895 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 517896 || || 17 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 517897 || || 26 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 517898 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 517899 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 517900 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

517901–518000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 517901 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 517902 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 517903 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 517904 || || 12 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 517905 || || 16 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 517906 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 517907 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 517908 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 517909 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 517910 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 517911 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 517912 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 517913 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 517914 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 517915 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 517916 || || 9 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 517917 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 517918 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 517919 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 517920 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 517921 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 517922 || || 8 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 517923 || || 5 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 517924 || || 15 de setembre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 517925 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 517926 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 517927 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 517928 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 517929 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 517930 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 517931 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 517932 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 517933 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 517934 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 517935 || || 5 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 517936 || || 2 d'octubre de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 517937 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 517938 || || 7 de setembre de 2015 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 517939 || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 517940 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 517941 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 517942 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 517943 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 517944 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 517945 || || 17 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 517946 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 517947 || || 5 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 517948 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 517949 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 517950 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 517951 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 517952 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 517953 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 517954 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 517955 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 517956 || || 21 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 517957 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 517958 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 517959 || || 10 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 517960 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 517961 || || 30 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 517962 || || 11 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 517963 || || 13 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 517964 || || 9 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 517965 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 517966 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 517967 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 517968 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 517969 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 517970 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 517971 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 517972 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 517973 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 517974 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 517975 || || 14 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 517976 || || 30 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 517977 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 517978 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 517979 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 517980 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 517981 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 517982 || || 1 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 517983 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 517984 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 517985 || || 26 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 517986 || || 3 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 517987 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 517988 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 517989 || || 18 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 517990 || || 17 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 517991 || || 4 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 517992 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 517993 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 517994 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 517995 || || 6 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 517996 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 517997 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 517998 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 517999 || || 7 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 518000 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (515001)-(520000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)